Вінавер — єврейське прізвище.

 Вінавер Максим Мойсейович (1863 (за іншими даними — в 1862), Варшава, Російська імперія — 10 жовтня, 1926, Мантон-Сен-Бернар, Франція) — адвокат, громадський діяч, активний учасник єврейського національного руху, член першої Державної Думи від міста Санкт-Петербург, один з лідерів конституційно-демократичної партії, один із найближчих соратників Павла Мілюкова.
 Шимон Вінавер — шахіст міжнародного рівня кінця 19 ст.

Єврейські прізвища